Loren puede referirse a:

 un nombre artístico:
 Sophia Loren, actriz italiana conocida también como La Loren.
 Loren, rapero del grupo Magnatiz.

 un nombre de pila:
 Loren Bommelyn, líder tribal indio estadounidense.
 Loren Eiseley, antropólogo y escritor estadounidense.

 un diminutivo de Lorenzo:
 Lorenzo Juarros, Loren, futbolista español.
  Loren Morón, futbolista español.
  Loren Morón García, futbolista español.
 Lorenzo del Pino, Loren, futbolista español.